Stati Uniti d'America
 Bastrop – capoluogo della Parrocchia di Morehouse, Louisiana
 Bastrop – capoluogo della Contea di Bastrop, Texas